В статье представлен список послов СССР и России в Австралии.

Хронология дипломатических отношений 
 Март 1857 г. — установлены консульские отношения.
 10 октября 1942 г. — установлены дипломатические отношения на уровне миссий.
 15 июля 1947 — 5 февраля 1948 г. — миссии преобразованы в посольства.
 23 апреля 1954 г. — СССР отозвал посольство из Австралии.
 1954—1959 гг. — дипломатические отношения со стороны СССР осуществлялись через посольство в Новой Зеландии.
 12 марта 1959 г. — достигнута договорённость о возвращении посольства в Канберру.

Список послов

Примечания

См. также 
 Список послов Российской Федерации в Австралии и государствах Океании
 Чрезвычайный и полномочный посол
 Российско-австралийские отношения

Ссылки 
 Список послов СССР в Австралии в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Сайт Посольства Российской Федерации в Австралии

Австралия

Списки:Австралия